Kwakwa (trommel), een trommel in Suriname
 kwakwabangi, een slaginstrument in Suriname
 Kwakwa (Kameroen), een dorp in Mbonge in Kameroen
 QwaQwa, een voormalig thuisland in Zuid-Afrika